Russell Springs (Kansas)
Russell Springs (Kentucky)